MA-01 steht für:
 Tanger-Tétouan, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung